Парачинар (, ) — город на северо-западе Пакистана, административный центр агентства Куррам и крупнейший город Федерально управляемых племенных территорий.

История 
16 февраля 2008 года в городе произошёл террористический акт. Погибло около 40 человек.

География 
Парачинар находится примерно в 10 км от границы с Афганистаном, на высоте 1705 м над уровнем моря. В 30 километрах от города расположен крупный стратегический объект — Тора-Бора. Парачинар — ближайший к Кабулу пакистанский город.

Климат

Примечания 

Города Пакистана